De marathon van Dubai 2017 werd gelopen op vrijdag 20 januari 2017. Het was de achttiende editie van deze marathon.

De overwinning bij de mannen ging naar de Ethiopiër Tamirat Tola in een tijd van 2:04.11. Hij bleef hiermee zijn landgenoten Mule Wasihun (2:06.46) en Sisay Lemma (2:08.04) voor. Bij de vrouwen was het podium eveneens volledig Ethiopisch, met Worknesh Degefa Debele op de hoogste trede.

In totaal finishten er 2424 marathonlopers, waarvan 1878 mannen en 546 vrouwen.

Parcoursrecord
Met zijn overwinning in 2:04.11 verbeterde Tamirat Tola het parcoursrecord, dat op naam stond van Ayele Abshero. Deze liep in 2012 naar een tijd van 2:04.23. Tola's tijd was dus een verbetering van twaalf seconden van het vorige parcoursrecord.

Tamirat Tola kwam met deze tijd in de top-tien aller tijden terecht, namelijk op een negende plek.

Uitslagen

Mannen

Vrouwen 

2017
Dubai